Die Virginia Slims of Newport 1984 waren ein Tennisturnier der Damen in Newport, Rhode Island. Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 1984 und fand vom 30. Juli bis 5. August 1984 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1984
Tennisturnier in Newport (Rhode Island)